Wahda o Al-Wahda se refiere a:

 Unidad, un estado de Sudán del Sur.
 Al-Wahda (Tripoli), un club de fútbol de Trípoli, Libia.
 Al-Wahda FC (La Meca), un club de fútbol de La Meca, Arabia Saudita.
 Al-Wahda (Damasco), un club de fútbol de Damasco, Siria.
 Al-Wahda (Abu Dabi), un club de fútbol de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
 Al-Wehda SC (Aden), un club de fútbol de Aden, Yemen
 Al-Wahda (Saná), un club de fútbol de Saná, Yemen.
 Al Wihdat Club, un club de fútbol de Amán, Jordania
 Al Wahda (Baréin), un club de fútbol de Baréin